Лисий хвост:
 Лисий хвост ()— род многолетних, реже однолетних луговых трав семейства злаков.
 Лисий хвост () — вид декоративных пальм из Австралии.
 «Лисий хвост» — жаргонное наименование выбросов оксидов азота в атмосферу.
 Лисий хвост — пещера на горе Агармыш в Крыму.